

Personnalités
Jean-Baptiste Peytavin (1767-1855), peintre français.
Victor Peytavin (1773-1849), peintre français, frère du précédent.
 Peytavin, autre orthographe de Louis-Jules Peytavin (1814-1873), général de division français de la Guerre de 1870.
André Peytavin (1926-1964), homme politique sénégalais d'origine française.
Lucile Peytavin (), historienne et essayiste française.

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan